Seeschlacht von Kopenhagen steht für:

 Seeschlacht von Kopenhagen (1241), Plünderung durch Lübeck
 Seeschlacht von Kopenhagen (1248), Plünderung durch Lübeck
 Seeschlacht von Kopenhagen (1343), norwegischer Angriff
 Seeschlacht von Kopenhagen (1362), Plünderung durch die Hanse im Ersten Waldemarkrieg
 Seeschlacht von Kopenhagen (1368), Plünderung durch die Hanse im Zweiten Waldemarkrieg 
 Seeschlacht von Kopenhagen (1428), zwei Angriffe der Hanse 
 Bombardement Kopenhagens (1700), schwedisch-britisch-niederländischer Angriff, siehe Großer Nordischer Krieg
 Seeschlacht von Kopenhagen (1801), britischer Angriff
 Bombardement Kopenhagens (1807), britischer Angriff

Siehe auch:
 Seeschlacht im Öresund, mehrere Schlachten
 Seeschlacht in der Køgebucht, mehrere Schlachten